
Molekulska formula -{C32H43N5O5}- se može odnositi na:

 Dihidroergokriptin
 Epikriptin